Branko Kraljević – calciatore jugoslavo
 Filip Kraljević – cestista croato
 Marijan Kraljevič – ex cestista sloveno